Орон может означать:
 Орон (озеро) — озеро в Иркутской области.
 Орон (Буш-дю-Рон) () — коммуна во французском департаменте Буш-дю-Рон.
 Орон (Мозель) — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Орон (Нигерия) — город в Нигерии.
  — народ в Нигерии.
 Орон, Хаим (род. 1940) — израильский политик, бывший министр сельского хозяйства Израиля. Был главой партии Мерец — ХаТнуа ХаХадаша, и членом Кнессета от этой партии.
 Орон, Яир (род. 1945) — израильский учёный-историк, специалист по истории Катастрофы европейского еврейства, расизма и современного еврейства.

См. также 
 Дюко дю Орон, Луи Артюр (1837—1920) — французский изобретатель, один из пионеров цветной фотографии во Франции, создатель способа печати цветных гравюр, применяемого до настоящего времени.